Leonardo Fabian Burián Castro (Montevidéu, 21 de janeiro de 1984) é um futebolista uruguaio que atua como goleiro. Atualmente defende o Vélez Sarsfield

Títulos 
 Nacional
 Campeonato Uruguaio (2): 2010-11, 2011-12
Colon

• Copa da Liga Argentina: 2021

Outras conquistas 
Nacional
Copa Bimbo (2): 2010, 2011

Futebolistas do Uruguai
Goleiros do Uruguai
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Club Atlético Bella Vista